Doberman – gruppo musicale giapponese
Doberman – album di Tomoyasu Hotei del 2003
C. Doberman – scrittrice tedesca

Pagine correlate 
Dobermann (disambigua)